«Стрелок» () — фильм 1994 года с Кристофером Ламбертом в главной роли, реж. Деран Сарафьян (США)
 «Ганмен» () — фильм 2015 года режиссёра Пьера Мореля, в главной роли Шон Пенн